Dades de la Temporada 1984-1985 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 24 d'agost de 1984: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 1 - Reial Madrid 0
 9 de setembre de 1984: Lliga: València CF 5 - Espanyol 1, partit disputat per jugadors amateurs a causa de la vaga de futbolistes
 28 d'octubre de 1984: Lliga: Espanyol 5 - Racing de Santander 0
 25 de novembre de 1984: Lliga: CA Osasuna 5 - Espanyol 0
 3 de març de 1985: Lliga: Espanyol 2 - Reial Madrid 0
 10 de març de 1985: Lliga: Elx CF 0 - Espanyol 3

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Vuitena posició amb 34 punts (34 partits, 11 victòries, 12 empats, 11 derrotes, 40 gols a favor i 44 en contra).
 Copa d'Espanya: Eliminà successivament CE Europa, FC Andorra i Valladolid Promesas a les tres primeres rondes, però fou eliminat pel FC Barcelona a setzens de final.
 Copa de la Lliga: Eliminà el CD Tudelano a setzens de final, el CE Castelló a vuitens, i l'Athletic Club a quarts de final, però fou eliminat per l'Atlètic de Madrid a semifinals.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1984 a Catalunya
Competicions esportives del 1985 a Catalunya